Blue chips, società ad alta capitalizzazione azionaria
 titolo originale del film Blue Chips - Basta vincere
 Blue Chips, mixtape del 2012 del rapper statunitense Action Bronson